Erdemli est un adjectif turc signifiant « vertueux », c'est le nom de plusieurs localités de Turquie :
 Erdemli chef lieu de district de la province de Mersin
  village du district de Balâ dans la province d'Ankara
  village du district et de la province de Düzce
  village du district de Yeşilhisar dans la province de Kayseri
  village du district de Çayeli dans la province de Rize
  village du district d'Ayancık dans la province de Sinop
  village du district d'Erbaa dans la province de Tokat

en:Erdemli